Oak Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Oak Creek Township (Butler County, Nebraska)
 Oak Creek Township (Saunders County, Nebraska)
 Oak Creek Township (North Dakota)